Michał Zblewski (ur. 18 lutego 1980 w Tczewie) – polski bobsleista, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie i Vancouver. Na co dzień trenuje w klubie KS Śnieżka Karpacz.

Kariera sportowa 
Karierę sportową rozpoczął od lekkoatletyki, uprawiał wieloboje, był medalistą mistrzostw Polski w kategoriach juniorów i młodzieżowców oraz reprezentantem Polski w pucharze Europy w wielobojach. Jako lekkoatleta reprezentował kluby Sambor Tczew (do 1999) i SKLA Sopot (2000–2003). Karierę lekkoatletyczną zakończył z powodu powtarzających się kontuzji. Bobsleje zaczął trenować jesienią 2004.

Życie prywatne 
Michał Zblewski urodził się w Tczewie. Jest żonaty. Z zawodu jest magazynierem, jednakże pracuje jako dzielnicowy w Święciechowie.

Igrzyska Olimpijskie 
Michał Zblewski uczestniczył w konkursie bobslejowych czwórek na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Turynie i Vancouver.

Mistrzostwa Świata 
Dane:.

Występy w Pucharze Świata 
Dane:

Przypisy 

Polscy bobsleiści na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Turyn 2006)
Polscy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Polscy wieloboiści
Bobsleiści KS Śnieżka Karpacz
Ludzie urodzeni w Tczewie
Ludzie związani z Święciechową
Urodzeni w 1980